Дамиа́н Хе́рман (; ) — польский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

Достижения 
 : золото (2006, 2007), серебро (2015), бронза (2014).
 : золото (2008, 2009, 2017), серебро (2015), бронза (2016).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 

 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Польши
Чемпионы Польши по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Польши